Акпа-Акпро () — прізвище івуарійського походження. Відомі носії:
 Жан-Данієль Акпа-Акпро — франузький та івуарійський футболіст
 Жан-Луї Акпа-Акпро — французький футболіст